United Abominations — одинадцятий студійний альбом треш-метал гурту Megadeth. Перший реліз випущений лейблом Roadrunner Records.

Список композицій

Примітки 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Megadeth
Альбоми треш-металу
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records
Альбоми американських виконавців
Музичні альбоми за алфавітом
Травень 2007
Події 15 травня
Рок-альбоми